Ourense of Orense kan verwijzen naar:
Ourense (stad), een stad in de Spaanse provincie Ourense
Comarca de Ourense, een comarca in Spanje
Ourense (provincie), een provincie in Spanje
Orense (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires